Чемпионат мира по фигурному катанию 1956 года был проведён Международным союзом конькобежцев 16—19 февраля в Гармиш-Партенкирхене, ФРГ. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание и парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали представители США Кэрол Хейсс среди женщин и Хейз Алан Дженкинс среди мужчин, представители Австрии Элизабет Шварц и Курт Оппельт среди пар, представители Великобритании Памела Вейт и Пол Томас в танцах.

Результаты

Мужчины 

 * WD = Снялся с соревнования

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Мир1956
Чемпионаты мира в ФРГ
Февраль 1956 года
Международные спортивные соревнования в Гармиш-Партенкирхене